Serie A1 siatkarzy 2010/2011 - 66. sezon walki o mistrzostwo Włoch organizowany przez Lega Pallavolo Serie A pod egidą Włoskiego Związku Piłki Siatkowej (wł. Federazione Italiana Pallavolo, FIPAV). Zainaugurowany został 23 października 2010 roku i trwał do 15 maja 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Włochy reprezentowały ,  (pod nazwą Trentino BetClic) i , w Pucharze CEV - , natomiast w Pucharze Challenge - .

Mistrzem Włoch został .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: czternaście drużyn rozegrało po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych awansowało do fazy play-off, dwie najsłabsze natomiast spadły do Serie A2.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. W ćwierćfinałach i półfinałach toczyła się do trzech zwycięstw. O mistrzostwie decydował jeden mecz finałowy (tzw. V-Day) rozegrany na neutralnym terenie.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finał

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, frekwencja

Liderzy

Składy drużyn

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Włoszech
2010 we Włoszech
2011 we Włoszech